Francisco Hernández de Córdoba kan verwijzen naar twee Spaanse conquistadores:
 Francisco Hernández de Córdoba (Yucatán), ontdekker van Yucatán
 Francisco Hernández de Córdoba (Nicaragua), veroveraar van Nicaragua